Radostowo steht für: 

 Radostowo (Jeziorany), ein Ort in der Stadt- und Landgemeinde Jeziorany im Powiat Olsztyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen (bis 1945: Freudenberg, Kreis Rößel, Ostpreußen)
 Radostowo (Grzmiąca), ein Ort in der Landgemeinde Grzmiąca im Powiat Szczecinecki in der Woiwodschaft Westpommern in Polen (bis 1945: Friedrichslust, Kreis Neustettin, Pommern)
 Radostowo (Rozogi), ein Ort der Gmina Rozogi im Powiat Szczycieński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen (bis 1936: Radostowen, 1936 bis 1945: Rehbruch, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Radostowo (Subkowy), ein Ort der Gmina Subkowy im Powiat Tczewski in der Woiwodschaft Pommern in Polen (bis 1945: Rathstube, Kreis Dirschau, Westpreußen)